Desa Karangbendo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangbendo (administrativ by i Indonesien, lat -8,02, long 112,16), Jawa Timur, 
 Desa Karangbendo (administrativ by i Indonesien, lat -8,31, long 114,32), Jawa Timur, 
 Desa Karangbendo (administrativ by i Indonesien, lat -8,16, long 113,24), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar